Oud-Zuid (Amsterdam)
 Oud-Zuid (Groningen)
 Oud-Zuid (Tilburg)